Cornelius Hamsfort kan syfta på:

 Cornelius Hamsfort den äldre, dansk livläkare och apotekare
 Cornelius Hamsfort den yngre, dansk apotekare och historieskrivare